Нижче наведено список 58 муніципалітетів провінції Катанія. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Катанія